Direktori na cesti (2010.), naslov izvornika The Company Men
 Three Men of the City, televizijska serija
 The Company Man